Albert Maag ist der Name folgender Personen:

* Albert Maag (Historiker) (1862–1929), Schweizer Historiker, Journalist und Pädagoge 
 Albert Maag (Politiker) (1890–1946), Schweizer Politiker (DP)